Hafsa Yatim (née en 1997), judokate marocaine
Mohamed Yatim (né en 1956), homme politique marocain
Rais Yatim (né en 1942), homme politique malaisien